Гурнак — українське прізвище.

Відомі носії:
 Гурнак Віталій Миколайович — український науковець, економіст, журналіст, залізничник і краєзнавець.
 Гурнак Людмила Миколаївна — український промисловець.

Українські прізвища